Штайнер, также Штейнер, Стейнер, Стайнер () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Штайнер, Адольф (1897—1974) — немецкий виолончелист.
 Штайнер, Антон (род. 1958) — австрийский горнолыжник.
 Штайнер, Вальтер (род. 1951) — швейцарский прыгун на лыжах с трамплина.
 Штайнер, Вилли (1910—1975) — немецкий дирижёр и скрипач.
 
 Стейнер, Герман (1905—1955) — американский шахматист.
 Штайнер, Герольф (1908—2009) — зоолог.
 Штайнер, Гюнтер (род. 1965) — итальянский автоспортивный конструктор и менеджер.
  (род. 1973) — немецкий актёр.
 Штайнер, Джерри (1918—2012) — американский баскетболист.
 Стайнер, Джордж (1929—2020) — американский литературный критик, писатель, теоретик культуры.
 Стайнер, Дэниел (1933—2006) — американский юрист и администратор в сфере высшего образования.
 Штайнер, Дональд (1930—2014) — американский биохимик.
 Штейнер, Евгений Семёнович (род. 1955) — профессор-исследователь Центра по изучению Японии.
 Штайнер, Иржи (род. 1976) — чешский футболист.
 Штайнер, Йозеф (род. 1950) — австрийский бегун-марафонец.
 Штайнер, Клод (1935—2017) — американский психотерапевт, исследователь скрипт-анализа.
 Штейнер, Лайош (1903—1975) — австралийский, ранее венгерский, шахматист.
 Стайнер, Макс (1888—1971) — американский кинокомпозитор.
 Штайнер, Марк (1942—2020) — израильский философ науки.
 Штайнер, Маттиас (род. 1982) — германский тяжелоатлет.
 Штайнер, Пауль (род. 1957) — германский футболист.
 Штайнер, Росвита (род. 1963) — австрийская горнолыжница.
 Штайнер, Рик (род. 1961) — американский рестлер, настоящее имя — Роберт Рехштайнер.
 Штейнер, Рудольф (1861—1925) — немецкий философ, ученый, основатель антропософии.
 Штайнер, Рудольф (футболист) — румынский футболист.
 Штайнер, Скотт (род. 1962) — американский рестлер, настоящее имя — Скотт Рехштайнер.
 Штайнер, Феликс (1896—1966) — германский генерал войск СС.
 Штайнер, Франц (1892—1967) — немецкий типограф-издатель.
 Стейнер, Фред (1923—2011) — американский композитор, дирижёр, оркестровщик, историк кино.
 Штейнер, Фридрих (1849—1901) — австрийский инженер.
 Штайнер, Хайдемари (род. 1944) — немецкая фигуристка из ГДР, тренер.
 Штейнер, Эндре (1901—1944) — венгерский шахматист и шахматный теоретик.
 Штайнер, Юлиус (1924—1997) — немецкий политик.
 Штейнер, Якоб (1796—1863) — швейцарский математик.
 Штайнер, Якоб (ок. 1617—1683) — австрийский скрипичный мастер.

Двойная фамилия
 Штайнер-Книттель, Анна (1841—1915) — австрийская художница.

См. также 
 Штейнерс, Оярс (род. 1927) — американский художник.